S36 peut faire référence à :

Religion 
 Le Coran: Sourate 36, Ya Sin.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Porter un vêtement de protection approprié, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Chemin de fer
 Ligne S35 du RER Zurichois en Suisse.

Route
  Voie rapide autrichienne S36 reliant Sankt Michael in Obersteiermark à Unzmarkt-Frauenburg.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres